

Toponyme 
Boisleux est un toponyme existant sur 4 communes voisines du Pas-de-Calais :
 La commune de Boisleux-au-Mont dans le Pas-de-Calais, Canton de Croisilles
 La commune de Boisleux-Saint-Marc dans le Pas-de-Calais, Canton de Croisilles.
 La commune de Hendecourt-lès-Ransart dans le Pas-de-Calais, Canton de Beaumetz-lès-loges a aussi le toponyme Fond de Boisleux.
 La commune de Boiry-Sainte-Rictrude dans le Pas-de-Calais, Canton de Beaumetz-lès-loges a aussi le toponyme La Couture de Boisleux.

Dans la Mayenne,
 La commune de La Pallu dans le canton de Couptrain a le toponyme Le Boisleux

Notes et références 

Homonymie
Homonymie de toponyme